Sikuli ist der Name von:
 Melchisedec Sikuli Paluku, dem Bischof von Butembo-Beni
 Sikulische Sprache, einer ausgestorbenen antiken Sprache
 Sikuli (Software), einem Werkzeug für Softwaretests